О вавилонском пленении церкви () — сочинение Мартина Лютера, написанное в октябре 1520.

Содержание 
Лютер критикует семь таинств католической церкви (догматизированы в 1274 году), оставляя только три: Крещение, Исповедь и Причастие.

Хотя при этом он оговаривается, что исповедь не настоящее таинство, поскольку оно есть возобновление крещения.

Три пленения 
 Причащение мирян под одним видом (догматически закреплена в католицизме в 1415 году)
 Пресуществление, доктрина которого была введена в 1215 (Четвёртый Латеранский собор)
 Истолкование мессы как доброго дела

Ниспровержение с престола четырёх неистинных таинств 
 Миропомазание
 Брак
 Рукоположение
 Елеосвящение

Ссылки 
 О вавилонском пленении церкви 

Мартин Лютер. О Вавилонском пленении Церкви. / Изд. Санкт-Петербургского христианского университета: СПб., 2017. - 824 с.  

Лютеранская теология
Сочинения Мартина Лютера
Произведения 1520 года
1520 год в литературе